Зимёнки — деревня в Муромском районе Владимирской области, входит в состав Ковардицкого сельского поселения.

География 
Расположена в 20 км к северо-западу от города Муром, на автодороге .

История

Легенда 
Зимой 1239 года Батый взял Муром и пошел к Гороховцу. По дороге он закопал свою золотую карету и насыпал холм над ней. Впоследствии деревню около холма назвали в память той зимы Зимёнки. Впервые упомянуты в 1676 году. Легенда записана муромским краеведом А.А.Епанчиным в Муроме на льнопрядильной фабрике от мастерового, крестьянина д. Коробкова Навашинского уезда Нижегородской губернии, Владимира Шаронова, 38 лет, 28 октября 1978 г.

В годы Советской власти центр Зименкинского сельсовета, центральная усадьба госплемзавода «Зимёнки».

Население

Примечания

Литература 
 Использованы материалы книги: А.А. Епанчин "Топонимика Мурома и его окрестностей". — Муром: ООО Дизайн-центр «РеКоМ»,2000г,78 с.

Населённые пункты Муромского района